Bixby ist die Bezeichnung mehrerer

Personen:
 Bill Bixby (1934–1993), US-amerikanischer Schauspieler
 Jerome Bixby (1923–1998), US-amerikanischer Drehbuchautor und SF-Autor
 Robert Bixby (* 1945), US-amerikanischer Mathematiker und Unternehmer
 William Herbert Bixby (1849–1928), US-amerikanischer Brigadegeneral

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bixby (Illinois), im St. Clair County, in Illinois
 Bixby (Minnesota), im Steele County, in Minnesota
 Bixby (Missouri), im Iron County, in Missouri
 Bixby (Nebraska), im Fillmore County, in Nebraska
 Bixby (North Carolina), im Davie County, in North Carolina
 Bixby (Oklahoma), im Tulsa County, Oklahoma
 Bixby (South Dakota), im Perkins County, in South Dakota
 Bixby (Texas), im Cameron County, in Texas
 Bixby Corner, im Bradford County, in Pennsylvania
 Bixby Knolls, im Los Angeles County, in Kalifornien

Sonstiges:
 Bixby (Samsung) – ein Sprachassistent von Samsung
 Bixby Brook – ein Fließgewässer im Middlesex County, in Massachusetts
 Bixby Island – eine Insel im Grand Isle County, in Vermont
 Bixby State Park – ein Park im Clayton County, in Iowa

im NRHP gelistete Objekte:
 Bixby Block-Home Bank Building, in Brockton, Massachusetts (ID-Nr.: 80004071)
 Bixby-Bryant Ranch House, in Yorba Linda, Kalifornien (ID-Nr.: 96001537)